Příjmení Plch nosí více významných osobností:

 Miroslav Plch (* 1953) – český podnikatel a politik, od roku 2010 zastupitel městyse Sovínky, člen TOP 09
 Pavel Plch (* 1971) – český hudebník, herec, zvukař i divadelní osvětlovač
 Tomáš Plch (1890–1942) – legionář, důstojník v prvorepublikové československé armádě, za protektorátu člen ilegální organizace Obrana národa